Nebenfigur steht:
 allgemein in der Dramaturgie für die Personage, siehe Dramatis personae
 in der darstellenden Kunst die Nebenrolle
 in der bildenden Kunst die Begleitpersonen, siehe Zentralfigur
 ein Bild in der Heraldik, siehe Hauptfigur und Nebenfigur (Heraldik)

Siehe auch:
 Hauptfigur